Лексе́ма (от  — слово, выражение, оборот речи):
 Лексема, в лингвистике — слово как абстрактная единица естественного языка.
 Лексема, в информатике — последовательность допустимых символов языка программирования, имеющая смысл для транслятора.